Die Liste der Spieler der Premier League führt sämtliche Fußballspieler, die in der 1992 gegründeten Premier League, der höchsten englischen Spielklasse, zum Einsatz kamen. Die Premier League ersetzte 1992 die Football League First Division als höchste englische Spielklasse. Bis 1996 nahmen pro Saison 22 Mannschaften am Wettbewerb teil, seither spielen 20 Mannschaften um den englischen Meistertitel. Insgesamt kamen bis zum Ende der Saison 2021/22 4.464 Spieler im Wettbewerb zum Einsatz. Gareth Barry ist mit 653 Einsätzen Rekordspieler, Rekordtorschütze ist Alan Shearer mit 260 Ligatoren.

Legende 

 Name: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname beziehungsweise Künstlername.
 Position: Nennt die Position des Spielers gemäß Angabe der Datenbank der Premier League.
 Nationalität: Nennt die Nationalität des Spielers gemäß Angabe der Datenbank der Premier League.
 Einsätze: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler in der Premier League absolvierte.
 Tore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler in der Premier League erzielte.
 Debütsaison: Nennt die Saison, in der der Spieler erstmals in der Premier League zum Einsatz kam.
 Letzte Saison: Nennt die letzte Saison, in der der Spieler in der Premier League zum Einsatz kam.
 Verein(e): Nennt den oder die Vereine, für die der Spieler in der Premier League zum Einsatz kam. Bestritt der Spieler für mehrere Vereine Spiele, sind die Einsatzdaten pro Verein in Klammern in der Form (Spiele/Tore) angegeben. Die Sortierung der Vereine erfolgte nach der Anzahl der Einsätze.

Spielerliste 
Die Liste befindet sich auf dem Stand vom Ende der Saison 2021/22.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Weblinks 
 Spieler-Datenbank auf premierleague.com

Premier League
Spielerliste